Синкариды  — надотряд высших раков (Malacostraca). Обладают рядом примитивных черт, возможно, связанных с прогенетическим происхождением группы. Насчитывают около 300 современных видов, широко распространённых в пресных водоёмах (как правило, в грунтовых водах). В ископаемом состоянии известны начиная с карбона.

Классификация 
В составе надотряда выделяют два современных и один ископаемый отряд:
 Анаспидацеи (Anaspidacea) — более 20 видов из Австралии, Новой Зеландии, Чили и Аргентины
 Anaspididae
 Koonungidae
 Patagonaspididae
 Psammaspididae
 Stygocarididae
 Батинеллиевые (Bathynellacea) — около 260 видов, населяют все материки, кроме Антарктиды
 Bathynellidae
 Parabathynellidae
 † Palaeocaridacea — 19 родов (с карбона по пермь), большинство находок лавразийские
 † Minicarididae
 † Acanthotelsonidae
 † Palaeocarididae
 † Squillitidae

Примечания

Литература 
 

Высшие раки